Reijndert (René) Sleeswijk (1907-1978), Nederlands theaterproducent
 René Sleeswijk jr. (1931-1998), zie René van Vooren, Nederlands acteur en producent, zijn zoon